Clearfield ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clearfield (Iowa), im Taylor und im Ringgold County
 Clearfield (Kansas), im Douglas County
 Clearfield (Kentucky), im Rowan County
 Clearfield (Maryland), im Carroll County
 Clearfield (Pennsylvania), im Clearfield County
 Clearfield (South Dakota), im Tripp County
 Clearfield (Utah), im Davis County
 Clearfield (Wisconsin), Town(ship) im Juneau County, Wisconsin
 Clearfield Junction (Pennsylvania)

Clearfield ist Familienname von:
 Rob Clearfield (* ≈1987), US-amerikanischer Jazzpianist

im NRHP gelistete Objekte:
 Clearfield Armory, in Clearfield, Pennsylvania, ID-Nr. 89002072
 Clearfield County Courthouse, in Clearfield, Pennsylvania, ID-Nr. 79002210
 Clearfield Farm, in Smyrna, Delaware, ID-Nr. 73000540